

Codici 
 D0 – codice vettore IATA di DHL Air Limited

Fisica 
 Esperimento DØ